On aura tout vu peut faire référence à :
 On aura tout vu, film français de Georges Lautner sorti en 1976 ;
 On aura tout vu, émission radiophonique dédiée au cinéma diffusée sur France Inter et présentée par Christine Masson et Laurent Delmas ;
 On aura tout vu, maison de haute couture fondée par André de Sà Pessoa, Livia Stoianova et Yassen Samouilov ;
 On aura tout vu, émission télévisée diffusée sur Direct 8.